Nositelky jména Kateřina Habsburská:
 Kateřina Habsburská (1256–1282)
 dcera císaře Svaté říše římské Rudolfa I. a manželka pozdějšího uherského krále a dolnobavorského vévody Oty III.
 Kateřina Habsburská (1295–1323)
 dcera krále Svaté říše římské Albrechta I. a manželka kalábrijského vévody Karla
 Kateřina Habsburská (1320–1349)
 dcera rakouského vévody Leopolda I. a manželka Enguerranda VI. z Coucy
 Kateřina Habsburská (1342–1387)
dcera rakouského vévody Albrechta II., jeptiška
 Kateřina Habsburská (1420–1493)
 dcera rakouského vévody Arnošta a manželka bádenského markraběte Karla I.
 Kateřina Habsburská (1507–1578), provdaná portugalská královna
 dcera kastilské královny Jany I. a manželka portugalského krále Jana III.
 Kateřina Habsburská (1533–1572), provdaná polská královna
 dcera císaře Ferdinanda I. a manželka polského krále Zikmunda II. Augusta
 Kateřina Michaela Habsburská (1567–1597), španělská infantka
 dcera španělského krále Filipa II. a manželka savojského vévody Karla Emanuela I.
 Kateřina Renata Habsburská (1576–1595), rakouská arcivévodkyně
 dcera štýrského arcivévody Karla II.